Liebling puede referirse a:
 Abbott Joseph Liebling (A. J. Liebling) (en)
 Rominika Liebling
 Rajmund Roman Polański, né Liebling